gmina Michałowo – gmina miejsko-wiejska, powiat białostocki, woj. podlaskie
dawne gminy:
 gmina Michałowo – dawna gmina wiejska, powiat święciański, woj. wileńskie